Der Europapokal der Pokalsieger, englisch EHF Cup Winners’ Cup, war über viele Jahre die zweithöchste europäische Spielklasse für Handball-Vereinsmannschaften. Sie stand in ihrer Bedeutung deutlich hinter der Champions League, vormals Europapokal der Landesmeister, aber vor dem EHF-Pokal und dem EHF Challenge Cup.

Geschichte und Reglement 
Der Europapokal der Pokalsieger wurde ab 1976 bei den Männern und ab 1977 bei den Frauen ausgetragen. Zum letzten Mal wurde er bei den Männern in der Saison 2011/12 und bei den Frauen in der Saison 2015/16 durchgeführt und dann mit dem EHF-Pokal vereinigt. Zuletzt beschränkte er sich nicht nur noch auf die Pokalsieger, auch die Mannschaften, die nach der Gruppenphase als Gruppendritte aus der Champions League ausgeschieden waren, nahmen an ihm teil. Bei den Männern galt dies ab dem Achtelfinale, in das die Sieger aus der dritten Runde einzogen; bei den Frauen ab dem Viertelfinale, in das die Sieger aus der vierten Runde einziehen.

Gewinner

Männer

Frauen

Erfolgreichste Vereine

Männer

Frauen

Erfolgreichste Nationen

Männer

Frauen

Siehe auch 
 EHF-Rangliste
 EHF Champions Trophy

Einzelnachweise